Gamon ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Gamon (* 1988), österreichische Politikerin (NEOS)
 Hermann Gamon (1929–2015), österreichischer Skirennläufer
 Horst Gamon (* 1936), deutscher Fußballspieler